В 1942 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 28 сентября было подписано Распоряжение ГКО № ГКО-2852сс «Об организации работ по урану», которое явилось началом атомного проекта СССР. Для проекта выделена отдельная лаборатория атомного ядра, наследником которой является Курчатовский институт
 5 октября открыт Монгольский национальный университет медицинских наук.
  Джеймс Стэнли Хей открыл радиоизлучение активных областей на Солнце.
 впервые выдвинута Акватическая теория.

Достижения человечества

Изобретения 
 был запущен второй супертелескоп (200-дюймовый телескоп Хейла) в Паломарской обсерватории (первый в 1917 году).

Награды 
 Нобелевская премия
 Физика — премия не присуждалась.
 Химия
 Физиология и медицина
 Премия Бальцана

Родились 
 8 января — Стивен Хокинг, физик-теоретик, популяризатор науки.
 27 февраля — Роберт Граббс, американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2005 год.

Скончались 
 14 февраля — Николай Владимирович Циммерман, советский астроном.
 14 ноября — Карл Мартин,  немецкий геолог, палеонтолог.

См. также

Примечания